Национальный дворец — название нескольких зданий в разных странах:

 Национальный дворец — в Барселоне.
 Национальный дворец — в Санто-Доминго.
  — в Гватемале.
  — в Порт-о-Пренсе.
 Национальный дворец — в Мехико.

См. также 
 Национальный дворец искусств «Украина» — в Киеве.
 Национальный Дворец Культуры (станция метро) — в Софии.